Pidorus  — род дневных бабочек из семейства пестрянок. Ареал рода охватывает Южную, Юго-Восточную и Восточную Азию.

Виды 
В роде Pidorus 18 видов:

 Pidorus albifascia
 P. a. amplifascia
 P. a. steleus
 Pidorus bifasciata
 Pidorus chalybeatus
 Pidorus circe
 Pidorus constrictus
 Pidorus corculum
 Pidorus cyrtus
 Pidorus euchromioides
 Pidorus gemina
 Pidorus glaucopis
 P. g. atratus
 P. g. hainanensis
 Pidorus hilaris
 Pidorus latifasciata
 Pidorus leechi
 Pidorus leno
 Pidorus miles
 Pidorus ochrolophus
 Pidorus splendens
 Pidorus truncatus

Примечания 

Пестрянки
Насекомые Азии
Роды чешуекрылых
Таксоны, описанные Френсисом Уокером